Harre (België)
Harre (parochie) (Denemarken)
Harré (groet)
Harre (persoon) (voor of achternaam van een persoon)